Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (женщины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 28 по 29 июля в Палау Сан Жорди. Приняли участие 53 спортсмена из 48 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Омега   (PDF)
 Заплывы   (PDF)
 Полуфиналы   (PDF)
 Финал   (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013